Тимоше́нко — поширене українське прізвище, походить від імені Тиміш, Тимофій.

Відомі носії 
 Тимошенко («Команданте Тімошенко») — псевдонім лідера колумбійської підпільної марксисько-повстанської організації FARC Родріґо Лондоньйо.

А 
 Тимошенко Антон Юрійович (1994) — український стендап-комік, радіоведучий, сценарист.

В 
 Тимошенко Віктор Анатолійович ( 1969) — народний депутат України 4-го скликання.
 Тимошенко Вікторія Миколаївна ( 1981) — українська художниця, майстриня петриківського розпису
 Тимошенко Віра Петрівна ( 1941) — заслужений працівник культури України
 Тимошенко Володимир Андрійович ( 1952) — український правоохоронець, державний діяч, вчений.
 Тимошенко Володимир Прокопович (1885—1965) — український економіст.

Г 
 Тимошенко Геннадій Опанасович (1935—2012) — український радянський функціонер, бізнесмен, батько Олександра Геннадійовича Тимошенка, чоловіка Юлії Тимошенко.

Є 
 Тимошенко Євгенія Олександрівна ( 1980) — український суспільно-політичний діяч, донька Юлії Тимошенко.

І 
 Тимошенко Іван Іванович (1941—2007) — радянський футболіст і футбольний суддя.
 Тимошенко Іван Іванович (1937—2021) — український науковець, засновник і ректор Європейського університету.
 Тимошенко Ігор Олександрович ( 1965) — український державний діяч.

К 
 Тимошенко Кирило Владленович ( 1989) — український державний чиновник.
 Тимошенко Клеопатра Василівна (1901—1984) — українська театральна актриса.
 Тимошенко Костянтин Володимирович ( 1946) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України.

Л 
 Тимошенко Леонід Вікторович ( 1954) — російський композитор-піаніст, астрофізик
 Тимошенко Леонід Володимирович ( 1955) — український історик

М 
 Тимошенко Максим Олегович ( 1972) — професор, заслужений діяч мистецтв України, громадський діяч.
 Тимошенко Микола Миколайович ( 1941) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Тимошенко Микола Михайлович ( 1958) — колишній народний депутат України від КПУ, голова Державного комітету лісового господарства України (2008—2010)

Н 
 Тимошенко Надія Митрофанівна (1908—1971) — український майстер декоративного розпису.
 Тимошенко Ніна Хомівна (1918—2009) — актриса Харківського академічного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслужена артистка Української РСР, дружина Івана Костюченка.

О 
 Тимошенко Олег Семенович (1932—2010) — український хоровий диригент, народний артист України (1992).
 Тимошенко Олександр Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимошенко Олександр Геннадійович ( 1960) — український бізнесмен, чоловік Юлії Тимошенко.
 Тимошенко Олександр Іванович ( 1974) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимошенко Олександр Сергійович (1909—1973) — український архітектор.
 Тимошенко Олександра Олександрівна ( 1972) — українська гімнастка.
 Тимошенко Олексій Іванович — гірник очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта „Капітальна“» ДП «Мирноградвугілля», заслужений шахтар України.
 Тимошенко Ольга Юріївна — старший лейтенант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

П 
 Тимошенко Петро Дмитрович (1920—1984) — мовознавець-україніст.
 Тимошенко Павло Федорович ( 1939) — журналіст, художник.

Р 
 Тимошенко Радіон Іванович ( 1960) — генерал-майор Збройних сил України.
 Тимошенко Роман Васильович (1989—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Тимошенко Семен Костянтинович (1896—1970) — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу.
 Тимошенко Семен Олексійович (1899—1958) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Тимошенко Сергій Прокопович (1881—1950) — український архітектор і суспільно-політичний діяч.
 Тимошенко Степан Прокопович (1878—1972) — українсько-американський учений у галузі механіки.

Ю 
 Тимошенко Юлія Володимирівна ( 1960) — український політик, екс-прем'єр-міністр України.
 Тимошенко Юрій Володимирович ( 1961) — український гвардієць. Народний депутат України 8-го скликання.
 Тимошенко Юрій Євгенович ( 1962) — депутат Парламенту Республіки Казахстан V та VI скликання, голова Координаційної ради об'єднання юридичних осіб «Рада українців Казахстану».
 Тимошенко Юрій Трохимович (1919—1986) — український артист естради й кіно (Тарапунька).

Топоніми 
 Тимошенко (село) — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

Виноски 

Українські прізвища